Maumusson puede referirse a: 

 Maumusson, comuna francesa situada en Loira Atlántico.
 Maumusson, comuna francesa situada en Tarn y Garona.